Zbigniew Śliwiński (fizjoterapeuta)
 Zbigniew Śliwiński (pianista)